Flesch-Thebesius ist der Familienname folgender Personen:

 Marlies Flesch-Thebesius (1920–2018), Journalistin, Theologin, evangelisch-lutherische Pfarrerin und Autorin
 Max Flesch-Thebesius (1889–1983), deutscher Mediziner, Chirurg, Kommunalpolitiker, Kunstfreund und Mäzen